Municipio de Dewey puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dewey (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Dewey (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte.
 Municipio de Dewey (condado de Roseau, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Roseau.